Ostler bezeichnet:

 umgangssprachlich einen Bürger der DDR oder Ostdeutschlands seit 1990 (siehe Ossi und Wessi)

Ostler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ostler (1921–1988), deutscher Bobfahrer, Olympiasieger
 Beni Ostler, deutscher Volksmusiker und Ensembleleiter
 Fritz Ostler (1907–1999), deutscher Rechtsanwalt
 Kaspar Ostler (1880–1958), deutscher Kommunalpolitiker